Op Roland Garros 1990 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbel­spel van 30 mei tot en met 10 juni 1990.

Algemeen

Samenvatting 
De Nederlandse titelverdedigers Manon Bollegraf  en Tom Nijssen waren het elfde reekshoofd. Zij kwamen niet voorbij de tweede ronde – daarin werden zij uitgeschakeld door Mary Pierce en Craig Campbell.

Het Zuid-Afrikaanse eerste reekshoofd, Elna Reinach en Pieter Aldrich, bereikte de derde ronde – daarin verloren zij van Brenda Schultz en Michiel Schapers.

Het als vierde geplaatste duo Arantxa Sánchez Vicario en Jorge Lozano won het toernooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste koppel Nicole Provis en Danie Visser in twee sets, met beide sets eindigend in een tiebreak. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. De Spaanse Sánchez Vicario had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; de Mexicaan Lozano ook één.

Belgische en Nederlandse spelers 
De Belg Eduardo Masso speelde samen met Bettina Fulco uit Argentinië – zij bereikten de tweede ronde.

Er deden acht Nederlanders mee (vier koppels):
 Brenda Schultz en Michiel Schapers waren als zestiende geplaatst – zij bereikten de kwart­finale, waarin zij het moesten afleggen tegen Natalia Medvedeva (Sovjet-Unie) en Kelly Jones (VS).
 Titelverdedigers Manon Bollegraf en Tom Nijssen kwamen niet verder dan de tweede ronde.
 Ook Carin Bakkum en Paul Haarhuis hadden de tweede ronde als eindstation.
 Voor Hellas ter Riet en Mark Koevermans viel het doek al na hun eerste optreden.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag.4)
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1990